Bossière

Toponyme 
En Belgique
 Bossière, section et village de la commune de Gembloux ;
 Bossière, anciennement (Bossierre) village de la commune de Mettet ;
En Suisse
 Bossières, une des localités de Lutry, commune suisse du canton de Vaud ;
En France
 La Boissière-du-Doré, commune française située dans le département de la Loire-Atlantique.

Bâtiments 
 le Château de Bossierre, situé à Saint-Gérard Commune de Mettet en province de Namur, propriété de la famille de Thomaz de Bossierre

Patronyme 

 Henry et René-Émile Bossière, colons de Port-Couvreux dans l'archipel des Kerguelen ;
 Maryse Bossière, ambassadeur de France au Mexique depuis 2014 ;
 Roger Bossière, un des principaux militants du Groupe révolutionnaire prolétarien ;
 Famille de Thomaz de Bossierre ; dont Alphonse, ancien bourgmestre d'Ottignies

Homonymie de toponyme